В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (3-тє коло)

 Кріс Еверт (переможниця)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)